Gary Foote může být:

 Gary Foote (saxofonista), britský saxofonista, člen skupiny Pentangle
 Gary Foote (baskytarista), americký baskytarista, člen skupiny Blood, Sweat & Tears